Luz Medina (29 de octubre de 1975) es una deportista puertorriqueña que compitió en taekwondo. Ganó una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 1999, y una medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Taekwondo de 2000.

Palmarés internacional

Referencias 

Practicantes de taekwondo de Puerto Rico